Джон Мартин, ( OBE, от рождения Ян Дэвид МакГичи (Iain David McGeachy);  — ) — британский ,  и исполнитель собственных песен. За сорокалетнюю карьеру Джон выпустил двадцать студийных альбомов, работал с такими музыкантами, как Эрик Клэптон, Дэвид Гилмор и Фил Коллинз. Его называли гитаристом и певцом, в чьей музыке были грани между фолком, джазом, роком и блюзом.

Биография

Ранний период 
Мартин родился на Бичкрофт Авеню, Нью Молден, графство Суррей, Англия. Родители Джона, оба оперные певцы, развелись, когда ему было пять и он провёл своё детство в Англии и Шотландии. Большую часть времени Джон проводил с бабушкой. К городу Глазго он стал привязан, когда поступил в Академию Шолэндс.

Поздние 1960 и знакомство с Беверли 
Мартин начал свою профессиональную музыкальную карьеру в семнадцать лет, под руководством Хамиша Имлаха (Hamish Imlach). Джон играл смесь блюза и фолка, что вылилось в уникальный стиль и сделало его ключевой фигурой на Лондонской фолк-сцене середины 60-х. Он подписал контракт с «Айлэнд Рекордс» (Island Records) Криса Блэквелла в 1967 и выпустил свой первый альбом под названием «London Conversation» в следующем году.

За ним последовал альбом «The Tumbler», где Джон сделал шаг в сторону джаза. К началу 70-х Мартин выработал принципиально новый, уникальный звук гитары: использовались эффекты эхо, фэйзер и фузз. Это звук впервые появился на альбоме «Stormbringer!», который он записал вместе со своей женой Беверли Мартин (в девичестве Беверли Катнер) в 1970, до этого работавшей с Ником Дрейком и Джимми Пейджем. Её второй альбом с Джоном Мартином был выпущен в том же году и получил название «The Road To Ruin». Тем не менее, в «Айлэнд Рекордс» чувствовали, что больше прибыли можно получить с Джона, как соло-музыканта. Беверли же продолжила появляться на бэк-вокале на альбомах мужа, попутно выступая сольно.

1970-е 
В 1973 году Мартин выпустил один из определяющих британских альбомов 70-х — «Solid Air», титульная песня которого была посвящена Нику Дрейку, близкому другу, записывавшемуся на том же лейбле, что и Джон, и умершему в 1974 от передозировки антидепрессантов. На этом альбоме, как и на предыдущем альбоме («Bless The Weather», 1971), Мартин объединил творческие усилия с джазовым контрабасистом Дэнни Томпсоном, и их успешное партнёрство продлилось до самой смерти. На этом альбоме он представил свою новую, слегка размытую, вокальную манеру, тембрально напоминающую тенор-саксофон.

На волне коммерческого успеха альбома Мартин быстро записал и выпустил экспериментальный «Inside Out», сложный альбом, переполненный импровизацией, вместо отчётливой песенной структуры, имевшей место ранее. В 1974 появился «Sunday’s Child», в который вошли как экспериментальные композиции, так и большей частью песни, продолжавшие показывать уже ставший узнаваемым стиль Мартина. В сентябре следующего года выходит концертный альбом «Live at Leeds» — Мартину не удалось уговорить руководство лейбла выпустить эту пластинку. Впоследствии распространением занимался сам Джон. Живое выступление Мартина сопровождали Дэнни Томпсон и барабанщик Джон Стивенс, материал был взят из последних альбомов Мартина. После выпуска альбома Мартин взял отпуск и проводил время на Ямайке со знаменитым продюсером музыки регги — Ли «Скретч» Перри.

В 1977 он выпускает «One World», который дал повод называть его впоследствии «Отцом Трип-Хопа», жанра, который образовался окончательно в 90-х. Композиции «Small Hours» и «Big Muff» были созданы вместе с Ли «Скретч» Перри. Стоит отметить, что альбом записывался не в студии, а на улице, поэтому приобрёл особенное, живое звучание.

80-е и развод 
В конце 70-х брак Джона и Беверли окончательно треснул и, как утверждает официальный веб-сайт Мартина «Джон нажал кнопку самоуничтожения» («John hit the self destruct button»). В других биографиях, включая статью в «Таймс», указывается, что уже к тому моменту Джон пристрастился к алкоголю и наркотикам. Этот период Мартин описывает как «очень тёмный период моей жизни».

В октябре 1980 вышел альбом «Grace And Danger», долгое время придерживаемый боссом «Айлэнд Рекордс» Крисом Блэквеллом, близким другом Джона и Беверли, считавшим, что альбом получился слишком личным, и лишь после настойчивого давления со стороны Джона он уступил.

Мартин комментирует запись этой пластинки словами: «Я был в отвратительном эмоциональном состоянии на протяжении записи. Я с трудом контролировал собственные действия. Причина, почему альбом был наконец-то выпущен в том, что я не выдержал и заявил: Пожалуйста, дайте этому выйти. Мне всё равно, заставляет ли он Вас грустить или нет — в нём весь я, это прямое общение эмоциями». Альбом действительно преисполнен болью и страданиями и при этом считается одной из лучших работ Мартина, наряду с «Solid Air». Сам же Мартин, в конце 80-х называл его своим любимым альбомом: «пожалуй, самый точный кусок автобиографии, что я написал. Некоторые люди ведут дневники, я же делаю записи». Альбом был выпущен ремастированным в делюксовом издании на двух CD в 2007 году.
Фил Коллинз, игравший на барабанах и исполнявший бэк-вокальные партии на альбоме, продолжил сотрудничество с Мартином и спродюсировал его следующий альбом, «Glorious Fool», в 1981.
В этом году Мартин покинул «Айлэнд Рекордс» и записал «Glorious Fool» и «Well Kept Secret» на WEA, лейбле, явно планировавшем принести Мартину мейнстримовый успех, добиваясь первого альбома, вошедшего в Топ-30. Альбом «Glorious Fool» сильно отличался от работ Джона в 70-х, и в то время преданные фанаты Мартина посчитали, что он «продался». На альбоме было заметно явное влияние поп-культуры того времени, но со временем оказалось, что работа куда сильнее, чем кажется с первого взгляда. Альбом 1982 года, «Well Kept Secret» был менее успешен. В 1983 году был выпущен концертный альбом «Philentropy».

Вернувшись на «Айлэнд Рекордс», Мартин выпустил «Sapphire» (1984), «Piece by Piece» (1986) и концертник «Foundations» (1987), прежде чем опять уйти в 1988-м.

90-е и 2000-е 
Лейбл, подписавший Мартина, в этот раз носил название «Permanent Records». На нём Джон выпустил «The Apprentice» в 1990 и «Cooltide» в 1991. Альбом «No Little Boy», вышедший в свет в 1993, содержал перезаписанные классические композиции Мартина. Подобное издание 1992 года с названием «Couldn't Love You More» уже принадлежало лейблу, который впоследствии не один раз выпускал эти записи на пластинках. Также на этом лейбле был выпущен концертный альбом на двух CD с названием «Live» в 1994.

«And» (1996) вышел на лейбле «Go!Discs», Мартин уже вовсю пользовался хип-хоп текстурами, при этом оставаясь оригинальным и узнаваемым. В этом направлении он работал и дальше, на альбоме «Glasgow Walker» 2000 года; «The Church with One Bell» (1998) — альбом каверов на музыку от Portishead до Бена Харпера.

В июле 2006 каналом BBC был снят документальный фильм «Johnny Too Bad», который рассказывает о периоде во время ампутации правой ноги Мартина ниже колена, написании и записи «On the Cobbles»  (2004), своеобразного альбома-возвращения к акустическому звуку.

Он продолжал писать и сотрудничать с разными музыкантами до самой смерти, проводя время между Глазго и Килкенни в Ирландии. Он записал балладу под названием «Really Gone» с Ирландской группой Ultan John, вышедшей в ноябре 2006.

В феврале 2008 Джон получил награду от BBC за пожизненные заслуги на BBC Radio 2 Folk Awards. Награду вручал Фил Коллинз. На церемонии Мартин исполнил «Over The Hill» и «May You Never», с Джоном Пол Джонсом, аккомпанировавшим ему на мандолине.

Подарком на 60-летний юбилей Мартину стало издание «Айлэнд Рекордс» подарочного издания на 4CD «Ain't No Saint» 1 сентября 2008. В него включено много живых записей и неизданного ранее студийного материала, раскопанного его близким другом Джоном Хилларби, который ведёт официальную страницу Мартина.

В декабре 2008 Мартин стал кавалером Ордена Британской империи.

Смерть 
О смерти Мартина стало известно 29 января 2009 года. Джон Хилларби писал: «С тяжёлым сердцем и чувством невосполнимой потери мы объявляем, что Джон умер сегодня утром». Мартин умер в больнице Ирландии в результате двойной пневмонии.

Английская рок-группа Keane включила посвящение Мартину в свой концерт в Глазго. 31 января 2009 года фолк-певец Джон Смит, ранее выступавший вместе с Мартином, исполнил «Spencer The Rover» в Ливерпуле, назвав песню просто: «Для Джона».

Дискография

Студийные альбомы 
 London Conversation (Октябрь 1967)
 The Tumbler (Декабрь 1968)
 Stormbringer! (Февраль 1970) (С Беверли Мартин)
 The Road to Ruin (Ноябрь 1970) (С Беверли Мартин)
 Bless the Weather (Ноябрь 1971)
 Solid Air (Февраль 1973)
 Inside Out (Октябрь 1973)
 Sunday's Child (Январь 1975)
 One World (Ноябрь 1977)
 Grace and Danger (Октябрь 1980)
 Glorious Fool (Сентябрь 1981)
 Well Kept Secret (Август 1982)
 |Sapphire (Ноябрь 1984)
 Piece by Piece (Февраль 1986)
 The Apprentice (Март 1990)
 Cooltide (Ноябрь 1991)
 And (Август 1996)
 The Church with One Bell (альбом каверов) (Март 1998)
 Glasgow Walker (Май 2000)
 On the Cobbles (Апрель 2004)

Другие альбомы 
 Live at Leeds (Сентябрь 1975)
 So Far So Good (1977)
 Philentropy (Ноябрь 1983)
 Foundations (Октябрь 1987)
 Couldn't Love You More (Октябрь 1992)
 No Little Boy (Июль 1993)
 Sweet Little Mysteries: The Island Anthology (1994)
 Live (1994)
 Serendipity — An Introduction To John Martyn (1998)
 Late Night John (2004)
 The Battle of Medway: 17 July 1973 (live) (2007)
 Anthology (2007)
 The Simmer Dim (2008)
 The July Wakes (2008)
 Ain’t No Saint (2008) 40-летняя антология
 May You Never — The Very Best Of (2009)

DVD 
 Live In Concert (с Дэнни Томпсоном) (2005)
 John Martyn At The BBC (2006)
 The Apprentice In Concert (с Дэвидом Гилмором) (2006)
 Empty Ceiling (2007) (записан в 1986)
 The Man Upstairs (2008)

Примечания 

Гитаристы Великобритании
Фингерстайл-гитаристы
Авторы-исполнители Великобритании
Умершие от пневмонии
Исполнители Island Records
Музыканты софт-рока
Фолк-вокалисты Великобритании